Bolschoje Selo (russisch ) ist der Name folgender Orte:

in Russland:
 Bolschoje Selo (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Bolschoje Selo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Bolschoje Selo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (früher Unter Eißeln bzw. Untereißeln, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Bolschoje Selo (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Bolschoje Selo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

in Weißrussland:
 Bolschoje Selo (Hrodna), Dorf in der Hrodsenskaja Woblasz